Cut-off (ou « cut-off low »), variété de dépression météorologique froide (c'est-à-dire formée hors de la zone tropicale) pouvant adopter une trajectoire erratique, éventuellement en direction des tropiques où elle peut s'isoler des grands courants d'ouest où elle est née ;
 Cut Off/La Coupe, une communauté non-incorporée de l'État américain de la Louisiane ;
 Tok Cut-Off, une route d'Alaska aux États-Unis.